В соревнованиях по волейболу на Африканских играх 2019 года в Сале (Марокко) приняли участие 6 мужских и 7 женских национальных команд. Сборные Марокко на правах хозяев были освобождены от отборочных соревнований. Остальные участники определялись по итогам квалификации, прошедшей в 2019 году и у мужчин и у женщин в рамках семи зональных турниров.

Мужчины

Зона 1 
 Алжир.

Единственной заявившейся в квалификационный турнир стала сборная Алжира, получившая путёвку на Игры.

Зона 2 
 Участники — Гамбия, Кабо-Верде, Сенегал. 

Отказ — Гвинея, Гвинея-Бисау.

27—29.06.2019.Банджул (Гамбия)

 27 июня: Гамбия — Сенегал 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 27:25).
 28 июня: Кабо-Верде — Гамбия 3:2 (23:25, 23:25, 25:17, 25:18, 15:13).
 29 июня: Кабо-Верде — Сенегал 3:1 (25:21, 20:25, 25:21, 25:14).

Зона 3 
 Участники — Буркина-Фасо,  Кот-д’Ивуар, Нигер, Нигерия.

18—21.05.2019. Абиджан (Кот-д’Ивуар)

 18 мая: Нигерия — Нигер 3:0 (25:20, 25:1, 25:20); Кот-д’Ивуар — Буркина-Фасо 3:0 (25:16, 25:16, 25:19).
 20 мая: Нигер — Буркина-Фасо 3:1; Нигерия — Кот-д’Ивуар 3:0.
 21 мая: Нигерия — Буркина-Фасо 3:0 (25:15, 25:22, 25:15); Кот-д’Ивуар — Нигер 3:1 (27:25, 19:25, 25:23, 27:25).

Зона 4 
 Участники — Демократическая Республика Конго, Камерун, Республика Конго.

14—16.06.2019. Браззавиль (Республика Конго).

 14 июня: Республика Конго — ДР Конго 3:1 (22:25, 25:20, 25:21, 25:19).
 15 июня: Камерун — ДР Конго 3:0 (25:22, 25:18, 25:18).
 16 июня: Камерун — Республика Конго 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).

Зона 5 
 Участники — Египет, Кения, Руанда, Уганда.

Отказ — Судан, Танзания, Эфиопия, Южный Судан.

3—5.06.2019. Найроби (Кения)

 3 июня: Египет — Руанда 3:1 (25:22, 25:18, 23:25, 25:16); Кения — Уганда 3:2 (22:25, 25:21, 25:21, 25:27, 15:12).
 4 июня: Египет — Уганда 3:1 (25:17, 15:25, 25:14, 25:20); Руанда — Кения 3:0 (26:24, 25:23, 26:24).
 5 июня: Уганда — Руанда 3:1 (25:23, 28:26, 18:25, 35:33); Египет — Кения 3:1 (25:19, 23:25, 28:26, 25:20).

Зона 6 
Участники — Ботсвана, Мозамбик, Эсватини.

Отказ — Замбия, Лесото, ЮАР.

3—5.06.2019. Мапуту (Мозамбик)

 3 июня: Мозамбик — Эсватини 3:0 (25:21, 25:17, 25:14).
 4 июня: Ботсвана — Эсватини 3:0 (25:20, 28:26, 25:22).
 5 июня: Мозамбик — Ботсвана 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:18).

Зона 7 
От стран 7-й зоны заявок на участие в отборочном турнире Игр не поступило.

Итог 
Путёвки на Африканские игры 2019 по итогам зональных квалификационных турниров получили победители зон —  Алжир,  Кабо-Верде,  Нигерия,  Камерун,  Египет,  Мозамбик.

Женщины

Зона 1 
От стран 1-й зоны заявок на участие в отборочном турнире Игр не поступило.

Зона 2 
 Участники — Кабо-Верде, Сенегал. 

Отказ — Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау.

27—29.06.2019.Прая (Кабо-Верде)

 27 июня. Кабо-Верде — Сенегал 3:1 (25:19, 23:25, 25:18, 25:17).
 28 июня. Сенегал — Кабо-Верде 3:0 (25:23, 25:21, 25:23).
 29 июня. Сенегал — Кабо-Верде 3:0 (25:21, 25:14, 25:12).

Зона 3 
 Нигерия.

После отказа сборных Буркина-Фасо, Ганы и Кот-д’Ивуара единственной заявившейся в квалификационный турнир осталась сборная Нигерии, получившая путёвку на Игры.

Зона 4 
 Участники — Демократическая Республика Конго, Камерун.

Отказ — Республика Конго.

1—2.06.2019. Яунде (Камерун).

 1 июня: Камерун — ДР Конго 3:0 (25:16, 25:6, 25:14).
 2 июня: Камерун — ДР Конго 3:0 (25:13, 25:17, 25:21).

Зона 5 
 Участники — Кения, Руанда, Уганда, Эфиопия.

20—22.05.2019. Кампала (Уганда)

 20 мая: Кения — Руанда 3:0 (25:10, 25:17, 25:10); Уганда — Эфиопия 3:0 (25:17, 25:19, 25:13).
 21 мая: Кения — Эфиопия 3:0 (25:13, 25:21, 25:10); Уганда — Руанда 3:1 (25:21, 21:25, 25:19, 25:17).
 22 мая: Руанда — Эфиопия 3:0; Кения — Уганда 3:0 (25:20, 25:17, 25:16).

Зона 6 
Участники — Ботсвана, Мозамбик, Эсватини.

Отказ — Зимбабве, Лесото, ЮАР.

3—5.06.2019. Мапуту (Мозамбик)

 3 июня: Ботсвана — Эсватини 3:0.
 4 июня: Мозамбик — Эсватини 3:0 (25:21, 25:22, 25:22).
 5 июня: Ботсвана — Мозамбик 3:0 (25:13, 25:15, 25:13).

Зона 7 
 Сейшельские Острова.

Единственной заявившейся в квалификационный турнир стала сборная Сейшельских Островов, получившая путёвку на Игры.

Итог 
Путёвки на Африканские игры 2019 по итогам зональных квалификационных турниров получили победители зон —  Сенегал,  Нигерия,  Камерун,  Кения,  Ботсвана,  Сейшельские Острова.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской квалификационный турнир Африканских игр 2019) 
 Архив волейбольных результатов (женский квалификационный турнир Африканских игр 2019) 
 Волейбольный турнир 12-х Африканских игр на сайте CAVB (пресс-релизы) 

Волейбол на Африканских играх
2019 год в волейболе